Nograd peut désigner :
 Nógrád, une localité hongroise ;
 Nógrád, un comitat de Hongrie.
Homonymie de toponyme